Pavel Aleksandrovitch Nekhaychik (en ) ou Pavel Aliaksandravitch Niakhaychik (en ), né le , est un footballeur international biélorusse. Il est le cousin de Sergueï Krivets.

Biographie 

Pavel est un joueur formé au club biélorusse du BATE Borisov. 

Il découvre la Ligue des champions le  contre le Real Madrid en étant titulaire. Lors du troisième match de poule, il marque un but contre le Zénith, ce qui permet à Borissov de réaliser un bon match nul 1-1 en Russie.

Palmarès 
 Biélorussie espoirs
 Troisième de l'Euro espoirs en 2011.
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2008, 2009, 2010 et 2011.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2010 et 2020.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010, 2011 et 2013.

 Dinamo Brest
 Champion de Biélorussie en 2019.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2018.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2018 et 2019.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Minsk
Footballeur international biélorusse
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du FK Orenbourg
Joueur du FK Dinamo Brest